Прево́ (prévôt) — королівський урядовець у Середньовічній Франції.
 Прево́ — діючий вулкан на острові Сімушир (Велика Курильська гряда).
 Прево́ (Prévost, Prevost, Prévot, Prévôt) — французьке прізвище.

Див. також 
 Прево де Сансак, маркіз де Траверсе (Prévost de Sansac, marquis de Traversay) — французький шляхетський рід із Провансу.